Copa Boquerón 1988- turniej towarzyski o puchar Boquerón, rozegrano w 1988 roku w stolicy Paragwaju- Asunción. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje narodowe: Urugwaj, Paragwaj, Chile i Ekwador.

Mecze

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem turnieju Copa Boquerón 1988 została reprezentacja Paragwaju.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Paragwaju
1988 w piłce nożnej